FFL kan syfta på:

 FFL – det Fria Frankrikes militära styrkor under andra världskriget Forces Françaises Libres, se Fria franska styrkorna
 FFL – ett svenskt kriminellt nätverk, se Fucked for Life
 FFL – flera betydelser i svenska Flygvapnets skolor, se Svenska flygvapnet